Чемпіонат Вірменії з футболу 2000 — 9-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Вірменії. Титул чемпіона вдруге здобув Аракс (Арарат).

Клуби

Турнірна таблиця 

 

Примітки:
1. Клуб Міка взяв участь у Кубку УЄФА 2001—2002 як переможець Кубку Вірменії 2001.
2. Через непідтримку дій Федерації футболу Вірменії команди Міка, Звартноц-ААЛ та Динамо (Єреван) бойкотували матчі двох останніх турів. У зв'язку з цим клуби були зняті з чемпіонату, та їх місця у підсумковій таблиці показані умовно.

Позначення:

Результати 

* - Технічні поразки

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Вірменії на rsssf 

2000
Вірменія